Военно-морские силы СР Югославии () — ВМС Союзной Республики Югославии (1992—2003). После распада СФРЮ в 1992 году около 80 % югославского флота отошло СРЮ, остальное досталось Хорватии. Численность ВМФ СРЮ составляла 7500 человек (4500 рядовых). В состав флота входило: 10 подлодок (из них 5 сверхмалых), 13 надводных кораблей, 60 катеров и 30 вспомогательных судов. Командующий флота СРЮ одновременно возглавлял и военно-морской район «Бока». Флот СРЮ имел следующую систему базирования: Кумбор для надводных кораблей, Зеленика для ракетных и торпедных катеров, скальные укрытия между Росе и Пристан для укрытия боевых кораблей на случай войны. Планировалось построить ВМБ в Вальданос Инлет и пункт базирования патрульных катеров на озере Скутари. В Тивате находилась судоверфь «Сава Ковачевич» с синхролифтом и двумя доками. В целом в Бока-Которском заливе функционировал комплекс военно-морских объектов. Дополнительно существовали пункты базирования Бар и Ульчин. Планировалось построить 5-километровый канал между бухтами Тиват и Трасте для улучшения маневренных возможностей флота. В 2003 году флот перешел союзу Сербия и Черногория.

ТТХ боевых кораблей и катеров ВМС СРЮ

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Примечания

Литература 
 капитан 1 ранга В. Аксенов. Военно-морские силы союзной республики Югославия

Вооружённые силы Союзной Республики Югославии
Военно-морские силы Югославии